Konsulat Panamy w Gdańsku (Das Konsulat von Panama in Danzig, El Consulado de Panamá en Danzig) – panamska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Panamy w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1925. Urząd funkcjonował do 1940.

Kierownicy konsulatu 
 1925-1933 - Franz Richard Neubauer, konsul (1887–1983)
 1933-1940 - Carl Steinbrück, konsul (1869-1945)

Siedziba 
 Elisabethwall 5 (obecnie Wały Jagiellońskie) (1929-1932)
 Grosse Allee 47 (Aleja Zwycięstwa) (1933)
 Hindenburgallee 27 (Aleja Zwycięstwa) (1935-1940)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Panamy w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Panama
Panama
Stosunki polsko-panamskie